Detta är en lista över städer i Alsace-Lorraine i Frankrike.

1 bara historiskt med stadsprivilegium
2 var ingen riktigt framkallning till en stad 
3 var inte del av Tyska Riket,  men hör till landskap Elsass/Alsace
4 också Delmen 
5 också Gorschen 
6 också Medewich 
7 också Saarbockenheim(-buckenheim) 
8 Folkmängd Horburg-Weier

Städer i Alsace-Lorraine
Grand Est